Dorothy Shepherd e Phyllis Mudford hanno battuto in finale Doris Metaxa e Josane Sigart 6-3, 3-6, 4-6.

Teste di serie 

 Eileen Bennett /  Betty Nuthall (semifinali)
 Cilly Aussem  Hilde Sperling (quarti di finale)

 Phoebe Holcroft  Peggy Saunders (ottavi di finale)
 Doris Metaxa /  Josane Sigart (finale)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte alta

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 1931